

Geografia

Austria 
Słoweńska nazwa miejscowości:
 Gamlitz

Słowenia 
 Gomilica – miejscowość